Felix Hollenstein, né le  à Bülach en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier. Il est le frère d'Albert Hollenstein et le père de Marc Hollenstein et Denis Hollenstein.

Carrière

Carrière internationale 
Il représenta la Suisse au niveau international.

Carrière comme entraineur 
Il devient en 2005 l'entraineur adjoint des Kloten Flyers, puis à partir du 20 février 2013 il devient l'entraineur-chef des Kloten Flyers.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1985-1986 || EHC Kloten || LNA
|| 29 || 11 || 6 || 17 || 18 || 5 || 3 || 2 || 5 || 9
|-
| 1986-1987 || EHC Kloten || LNA
|| 36 || 18 || 18 || 36 || 32 || 8 || 6 || 4 || 10 || 10
|-
| 1987-1988 || EHC Kloten || LNA
|| 36 || 25 || 32 || 57 || 47 || 7 || 6 || 2 || 8 || 10
|-
| 1988-1989 || EHC Kloten || LNA
|| 36 || 28 || 34 || 62 || 45 || 6 || 5 || 1 || 6 || 10
|-
| 1989-1990 || EHC Kloten || LNA
|| 36 || 24 || 22 || 46 || 57 || 5 || 2 || 1 || 3 || 8
|-
| 1990-1991 || EHC Kloten || LNA
|| 36 || 15 || 26 || 41 || 48 || 8 || 2 || 8 || 10 || 16
|-
| 1991-1992 || EHC Kloten || LNA
|| 36 || 6 || 25 || 31 || 61 || 3 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 1992-1993 || EHC Kloten || LNA
|| 29 || 16 || 19 || 35 || 36 || 11 || 9 || 7 || 16 || 12
|-
| 1993-1994 || EHC Kloten || LNA
|| 34 || 12 || 24 || 36 || 18 || 12 || 5 || 6 || 11 || 18
|-
| 1994-1995 || EHC Kloten || LNA
|| 36 || 16 || 28 || 44 || 71 || 12 || 6 || 6 || 12 || 12
|-
| 1995-1996 || EHC Kloten || LNA
|| 32 || 16 || 15 || 31 || 36 || 10 || 5 || 14 || 19 || 10
|-
| 1996-1997 || EHC Kloten || LNA
|| 38 || 12 || 25 || 37 || 54 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1997-1998 || EHC Kloten || LNA
|| 29 || 12 || 14 || 26 || 16 || 7 || 2 || 1 || 3 || 9
|-
| 1998-1999 || EHC Kloten || LNA
|| 21 || 2 || 6 || 8 || 18 || 12 || 4 || 5 || 9 || 33
|-
| 1999-2000 || EHC Kloten || LNA
|| 24 || 4 || 7 || 11 || 30 || 7 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2000-2001 || Kloten Flyers || LNA
|| 36 || 7 || 12 || 19 || 30 || 9 || 1 || 4 || 5 || 16
|-
| 2001-2002 || Kloten Flyers || LNA
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

|525||224||313||537||617||125||58||62||120||176

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en avril 1965
Naissance à Bülach
Joueur international suisse de hockey sur glace
Entraîneur suisse de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Sportif zurichois
Attaquant de hockey sur glace